Niepodległość Panamy (1821) – niepodległość Panamy od Hiszpanii, ogłoszona 28 listopada 1821 roku
 Niepodległość Panamy (1903) – secesja Panamy z Republiki Kolumbii, ogłoszona 3 listopada 1903 roku